Volturaresi – abitanti di Volturara Appula
Volturaresi – abitanti di Volturara Irpina